Plaats in Indonesië
 Tunas Jaya (Bone Pantai), een plaats in het bestuurlijke gebied Bone Bolango in de provincie Gorontalo
 Tunas Jaya (Buana Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra